Mark-48 (Mk-48) — универсальная дистанционно управляемая торпеда большой дальности. Разработана Исследовательской лабораторией боеприпасов Университета штата Пенсильвания для замены серии торпед Mk-37 (заказ на проведение НИОКР на сумму $7 млн 465 тыс. был размещён Управлением вооружений ВМС США).

Описание 
Торпеды «Gould Mark 48» разработаны для поражения надводных целей и скоростных подводных лодок. Использует активную и пассивную систему самонаведения. Также эти торпеды оборудованы системой многократной атаки, которая применяется при потере цели. Торпеда самостоятельно осуществляет поиск, захват и атаку цели.

ТТХ

Эксплуатанты 
  ВМС США
  Королевский Австралийский ВМФ Mod 4
  ВМС Канады Mod 4
  ВМС Нидерландов > 40 Mod 4
  ВМС Бразилии Mod 6

Упоминание в фильмах 
По версии, представленной в фильме режиссёра Жана-Мишеля Карре (Jean-Michel Carré) «„Курск“. Подводная лодка в мутных водах» (, 2004), торпеда Mk-48 выпущенная с американской АПЛ USS Memphis (SSN-691) могла быть причиной гибели российского подводного атомного ракетоносца К-141 «Курск» во время учений в Баренцевом море в 2000 году. Этот документальный фильм был один раз показан по французскому телевидению, а после распространения в Интернете получил некоторый общественный резонанс. 

При этом французский кинематографист делает несколько сомнительных заявлений, например, об использовании обеднённого урана в торпеде Mk-48.

См. также 
 УСЭТ-80

Примечания

Ссылки 
 MK-48 Torpedo // Fas.org
 Команду «Товсь» отставить!, Григорий СЕРЕБРЯНЫЙ, «НВО»
 Heavyweight Torpedo - MK 48 // US Navy Fact File
 Видео атаки ПЛ «Коллинз» по списанному эсминцу

Торпеды США
Торпеды подводных лодок
Торпеды надводных кораблей
Торпеды калибра 533 мм
48 M
Военная продукция Honeywell
Военная продукция Hughes
Военная продукция Lockheed